W Polsce
 Makówiec – wieś położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie lipnowskim, w gminie Chrostkowo
 Makówiec – gromada
 Makówiec Duży
 Makówiec Mały